Кубок Митропы 1985/86 — 44-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие четыре команды из Венгрии, Италии, Чехословакии и Югославии.

Победу в соревновании одержал итальянский клуб «Пиза», который в финале обыграл венгерский МВШК со счётом 2:0. Третье место занял югославский клуб «Риека».

Полуфиналы 

|}

Матч за третье место 

|}

Финал 

|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1985/86 на сайте RSSSF
 Кубок Митропы 1985/86 на сайте Wildstat.ru
 Кубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu

1986
Футбол в Европе в 1985 году
Футбол в Европе в 1986 году